Эгг:

 Эгг — остров в Шотландии в архипелаге Внутренних Гебридских островов.
 Эгг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Эгг — коммуна кантоне Цюрих, в Швейцарии.
 Эгг — деревня в кантоне Швиц, Швейцария.
 Эгг, Август Леопольд (1816—1863) — викторианский художник, известный своим триптихом «Прошлое и настоящее».
 Эгг, Дарс — английский мастер-оружейник.

См. также 
 Эг